

Patronymes 
Proskouriakov (masculin ; ) ou Proskouriakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ilia Proskouriakov (1987-), joueur de hockey sur glace russe
 Lavr Proskouriakov (1858-1926), ingénieur civil russe

Patronyme russe